Włodzimierz Piotrowski – polski poeta, prozaik i publicysta
 Włodzimierz Piotrowski – polski profesor zwyczajny nauk prawnych